DVV-Pokal 2019/2020 utspelade sig mellan 26 oktober 2019 och 6 februari 2020. Det var den 30:e upplagan av turneringen och 19 lag deltog. Dresdner SC vann cupen för sjätte gången genom att besegra Allianz MTV Stuttgart i finalen. Krystal Rivers utsågs till bästa spelare.

Deltagande lag

Turneringen

Spelschema

Resultat

Första omgången

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Noter

Sportåret 2019
Sportåret 2020
 2019-2020
Volleybollsäsongen 2019/2020